Prologue (filme)
Prologue (revista)
Prologue (música)